Тустла-Гутьеррес:

 Тустла-Гутьеррес — город и столица мексиканского штата Чьяпас.
 Тустла-Гутьеррес — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.